Гёль (Германия) — коммуна в Германии.
 Гёль (ковёр) — элемент узора ковра.